NAC Breda speelde in het seizoen 2006/07 in de eredivisie. In de reguliere competitie werd de ploeg 11e, waarna het deelnam aan de play-offs voor de Intertoto Cup. In de KNVB beker werd de ploeg in de halve finale uitgeschakeld door AZ (6-0).

Samenvatting 
NAC Breda begon het seizoen 2006/07 als degradatiekandidaat. Dit omdat de ploeg in de voorgaande jaren respectievelijk 15e en 16e was geëindigd in de eredivisie.

In de hoop de slechte reeks van de voorgaande jaren te doorbreken koos het bestuur voor een compleet andere aanpak. Zowel de technische staf als de selectie werd flink aangepast. Oud-speler Earnest Stewart werd aangesteld als technisch directeur, Ernie Brandts kwam over van FC Volendam als de nieuwe hoofdtrainer en Leon Vlemmings van FC Eindhoven werd diens assistent. De selectie werd versterkt met Edwin de Graaf , Patrick Mtiliga (beide Feyenoord), Edwin Zoetebier (PSV) en Gertjan Tamerus (Heracles Almelo). Kort na de start van het seizoen werden hier Brian Pinas (Cercle Brugge) en Danny Mathijssen (gehuurd van AZ) aan toegevoegd.

NAC kende een dramatische start van het seizoen. Het eerste duel tegen AZ ging met 8-1 verloren. Hierop volgde een thuisnederlaag tegen Ajax (1-2). Met een enorm negatief doelsaldo wist de ploeg zich echter te herpakken. In de drie daaropvolgende wedstrijden pakte de ploeg 7 punten. In de loop van het seizoen ging de ploeg steeds beter functioneren en werd het langzaam maar zeker duidelijk dat NAC zich op geen enkele wijze druk hoefde te maken over degradatie. De winterstop ving de ploeg zelfs aan met zicht op een klassering bij de eerste negen van het klassement.

In de winterstop vertrok Leonardo voor 750.000 euro naar Ajax. Om de vacature in de spits op te vullen werd Glen Salmon gehuurd van FC Groningen. Met Salmon in de gelederen ging NAC steeds beter draaien. Zo werd aartsrivaal Willem II met 0-2 geklopt, werd een historische 4-1-overwinning op Feyenoord behaald en drong de ploeg door tot de halve finales van de KNVB beker door in eigen stadion PSV met liefst 3-0 te verslaan.

Hierna bleek de koek echter op en presteerde NAC ondermaats. In de laatste acht competitieduels pakte de ploeg slechts twee punten, waardoor de club in de eindstand op de 11e plaats terechtkwam. Bovendien bleek AZ in de halve finale van de beker veel te sterk. In Alkmaar ging NAC met liefst 6-0 onderuit, waardoor de gedroomde bekerfinale niet behaald werd.

De elfde plaats op de ranglijst betekende plaatsing voor de play-offs voor de Intertoto Cup. In de eerste ronde moest NAC het opnemen tegen Vitesse. De ploeg bleek echter niet in staat een goede prestatie neer te zetten en verloor beide duels (uit 3-2, thuis 0-1) en daarmee kwam het seizoen 2006/07 definitief ten einde.

Statistieken

Spelersstatistieken

Competitiewedstrijden

Wedstrijden play-offs Intertoto Cup

Wedstrijden KNVB beker

NAC Breda naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07